Commercial District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Commercial District (Hardin, Montana), NRHP-ID: 85001845
 Commercial District (Livingston, Montana), NRHP-ID: 79001409

Siehe auch:
 Commercial Historic District
 Commercial Street Historic District